Тьюзди Найт (; род. ) — американская актриса и певица.

Биография 
Тьюзди Линн Найт родилась 17 февраля 1969 года в США. Дочь композитора Бэйкера Найта. У неё есть брат — Томас Бэйкер Найт III.

Карьера

Музыка 
В 1983 году Тьюзди в качестве бэк-вокалистки участвовала в записи альбома «Metal Health» группы «Quiet Riot». В 1987 году она записала сольный альбом «Tuesday Knight» в жанре поп-рок, который был выпущен компанией «Parc/CBS Records». В 1988 году Тьюзди спела начальную песню кинофильма «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна». Затем выпустила второй сольный альбом, который получил название «Here it Comes». Некоторое время была клавишницей и бэк-вокалисткой трибьют-группы Дэвида Боуи «Space Oddity». 17 сентября 2012 года вышел её третий альбом — «Faith».

Кино 
В 1984 году дебютировала в эпизодической роли в сериале «Слава». Наиболее известна по роли Кристин Паркер в фильме «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна» и «Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар».

Личная жизнь 
Лучшая подруга актрисы Лизы Уилкокс, с которой снималась в Кошмаре на улице Вязов 4. Вместе с ней в 2000 году Тьюзди основала компанию «ToeBrights» по производству ювелирных украшений для ног. Впоследствии Найт отделилась и основала собственную линию «Tuesday’s Hip Vintage».

C 2003 года дружит с певицей Бритни Спирс. Рост актрисы составляет 170 см.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
  
 

Актрисы США